Ambohibary (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Antsirabe II in de Malagassische regio Vakinankaratra
Ambohibary (Manjakandriana), een plaats en gemeente in het district Manjakandriana in de Malagassische regio Analamanga
Ambohibary (Anjozorobe), een plaats en gemeente in het district Anjozorobe in de Malagassische regio Analamanga